MLO je kratica, ki lahko pomeni:
 Mestni ljudski odbor
 MLO (glasbena skupina)
 Misanthropic Luciferian Order
 Mednarodno leto oceanov
 MLO projekcija v medicini